Alexis Ricardo Rojas Villalba, mais conhecido como Alexis  (Assunção, 8 de outubro de 1996), é um futebolista paraguaio que atua como meia. Atualmente, joga pelo Fluminense. 

Começou no Clube Sportivo Luqueño na parte inferior, em seguida, ele foi promovido à equipe principal, e em 2016 foi tranferido Fluminense.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Sport Huancayo
Futebolistas do Club Deportivo Universidad César Vallejo